Termenul „Charlottenburg” se poate referi la:

 Charlottenburg, Timiș o localitate din Banat, România
 Un fost oraș prusac – ulterior district în Berlin (1920–2000); 
 District Berlin-Charlottenburg, Berlin-Charlottenburg-Nord și Berlin-Westend
 Sector Charlottenburg-Wilmersdorf din Berlin
 Gara Berlin-Charlottenburg
 Castelul Charlottenburg din Berlin

Toponime germane